In generale, l'installazione è il complesso di operazioni atte a collocare un prodotto, un'apparecchiatura, un impianto (un sistema in generale) nell'ambiente di utilizzo. Il termine può indicare diversi concetti a seconda della materia, come:

 Installazione (arte);
 Installazione (informatica).

 Per l'installazione elettrica, vedi Installatore elettrico.

Altri progetti